El término HT puede hacer referencia a:

 HyperTransport, tecnología de buses desarrollada por AMD de alta velocidad y baja latencia;
 HyperThreading, tecnología de procesadores desarrollada por Intel que permite procesar los hilos en paralelo dentro de un único procesador; actualmente en uso;
 Hashtag, etiqueta formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por una almohadilla o numeral (#) para señalar un tema, usado en redes sociales y microblogging.

Siglas